

Palmarès
Campionati europei under 23
Tyumen 2011: bronzo nei -81kg
Praga 2012: argento nei -81kg

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni